Бранко Личен је био југословенски и глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1968. || Сарајевски атентат  || Симо Милић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1972. || Девето чудо на истоку  || /
|-
| 1972. || Воз за сјевер, воз за југ (ТВ филм) || /
|-
| 1972. || Увријеђени човјек (ТВ филм) || Партизан
|-
| 1975. || Одборници (ТВ серија) || /
|-
| 1976. || Одлука (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Врхови Зеленгоре  || Мишо
|-
| 1976. || Одликаши  (ТВ серија)|| /
|-
| 1976. || Мрави (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Осма офанзива (ТВ серија) || Стојан Глогињар
|-
| 1979. || Тале  (ТВ мини серија)|| Капетан
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Веселин Маслеша (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Ноћ стријепње (ТВ филм) || /
|-
| 1983. || Дани Авној-а (ТВ мини серија) || /
|-
| 1985. || Брисани простор (ТВ серија) || Душан
|-
| 1986. || Мисија мајора Атертона (ТВ серија) || /
|-
| 1988. || Ванбрачна путовањa || /
|-
| 1988. || Вања (ТВ филм) || /
|-
| 1989. || Кривда (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1991. || Сарајевске приче (ТВ серија) || Зајец
|-
| 1991. || Брачна путовањa || Хаџихафизбеговић
|-
| 1994. || Руско примирје (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2003. || (А)Торзија || /
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски глумци